Kuhn är ett tyskt efternamn. Namnet är ofta men inte exklusivt judiskt och är då en variant av namnet Kohen.

Personer med efternamnet Kuhn
 Adalbert Kuhn (1812–1881), tysk språkforskare
 Adam Kuhn (1741–1817), amerikansk botaniker
 Allan Kuhn (född 1968), dansk fotbollsspelare och tränare
 Bodo Kuhn (född 1967), tysk friidrottare
 Emilie Kuhn (1860–1919), svensk balettdansös
 Ernst Kuhn (1846–1920), tysk orientalist
 Franz Kuhn von Kuhnenfeld (1817–1896), österrikisk militär
 Fritz Kuhn (1896–1951), tysk-amerikansk nazist
 Jakob Kuhn (1943–2019), schweizisk fotbollsspelare och tränare
 Nelson Kuhn (född 1937), kanadensisk roddare
 Oskar Kuhn (1908–1990), tysk paleontolog
 Richard Kuhn (1900–1967), österrikisk-tysk biokemist
 Steve Kuhn (född 1938), amerikansk jazzpianist
 Thomas Kuhn (1922–1996), amerikansk vetenskapshistoriker

Se även
 Kuhn (auktor)
 Kühn, tyskt efternamn

Tyska efternamn
Judiska efternamn